Пейс () — английская фамилия. Известные носители:

 Пейс, Иэн (род. 1948) — британский барабанщик-виртуоз.
 Пейс, Кейт (род. 1969) — канадская горнолыжница.
 Пейс, Ли (род. 1979) — американский актёр.

Примечания

См. также 
 Пейса, Леэна
 Пэйс
 Пейсы